ciò che è pertinente alla Tracia
 appartenente all'antico popolo dei Traci
 lingua tracica